BRDM-1 – opancerzony samochód rozpoznawczy, model 1
 BRDM-2 – opancerzony samochód rozpoznawczy, model 2
 BRDM-2 M96/M97